Задача Минковского:

существует ли замкнутая выпуклая гиперповерхность , у которой
гауссова кривизна  является заданной функцией единичного вектора внешней нормали .

Поставлена Минковским, которому принадлежит обобщённое решение задачи в том смысле, что оно не содержит никакой информации о характере регулярности , даже если
 — аналитическая функция.
Он доказал, что если заданная на единичной гиперсфере  непрерывная положительная функция  удовлетворяет условию
 
то существует и притом единственная (с точностью до параллельного переноса) замкнутая выпуклая поверхность , для которой  является гауссовой кривизной в точке с внешней нормалью .

Регулярное решение задачи Минковского дано А. В. Погореловым в 1971 году. В частности, он доказал, что если  принадлежит классу , , то получаемая поверхность  принадлежит классу гладкости , а в случае аналитичности  поверхность  также оказывается аналитической.

Вариации и обобщения 

 Существует обобщение задачи Минковского для риманова пространства.

См. также 
 Теорема Минковского о многогранниках

Литература 

 Minkowski H. Volumen und Oberfläche, Mathematische Annalen, 57 (1903) 447—495
 Погорелов А. В., Многомерная проблема Минковского, М., 1971;
 

Дифференциальная геометрия поверхностей
Выпуклая геометрия
Герман Минковский